Агусти́н де Са́рате (; ,  — ) — испанский историк и хронист. Одним из первых составил описание завоевания Империи Инков и гражданских войн испанцев в Перу.

Биография

Семья Сарате 
Агустина де Сарате являлся дядей (через сестру Херониму Диас де Сарате (Jerónima Díaz de Zárate)) историка и юриста Поло де Ондегардо.

В Америке 
На протяжении 15 лет Сарате являлся счетоводом Совета Кастилии и в 1543 году был назначен счетоводом в вице-королевстве Перу и Тьерра-Фирме (Панама).

Участвовал в экспедиции первого вице-короля Бласко Нуньеса де Вела в 1544 году. Им он был назначен в Аудиенции Лимы на должность ведущего дела у энкомендеро, находившихся под началом как Гонсало Писарро, так и вице-короля. За совершение переговоров его арестовал Гонсало Писарро.

Возвращение в Испанию 
В 1545 году он вернулся в Испанию, где был обвинён в предательстве. При дворе и по поручению принца, будущего Филиппа II, он написал историю открытия Перу, повествовавшую как о испанской конкисте, так и о событиях до неё, хронологически ограниченная смертью Гонсало Писарро.

Произведения 
Книга Historia del descubrimiento y conquista del Perú, была издана в 1555 в Антверпене, где находился в правительстве Нидерландов, должность, которую ему предоставил Карл V, в качестве награды за хорошую службу в Америке.

 «История открытия и завоевания Перу» (отрывки)

Книга была переиздана в Венеции в 1563 году и в Севилье в 1577 году. Также она была переведена на французский, немецкий, английский и итальянский языки. Значение произведения Сарате основывается прежде всего на сведениях автора как очевидца описываемых событий.

См. также 
 Завоевание Перу
 Инки
 Список испанских завоевателей и хронистов в Новом Свете
 Поло де Ондегардо, Хуан
 Сьеса де Леон, Педро де
 Хуан де Бетансос

Примечания

Ссылки 
 Pequeña biografía Agustín de Zarate текст на сайте Cervantes Virtual
 

Хронисты Перу
Писатели XVI века
Историки XVI века
Конкистадоры